Gunnar Sköld – ciclista su strada svedese
 Tim Sköld – bassista, chitarrista, cantante heavy metal svedese
 Victor Sköld – calciatore svedese
 Walter Sköld – calciatore svedese